Анастасија може бити:

 Анастасија (име), женско име, 
 Преподобна Анастасија, монашко име супруге Стефана Немање, 
 Анастасија (група), музичка група из Северне Македоније, 
 Анастасија (певачица), америчка поп/соул певачица.
 Анастасија (жена Константина IV)